Јосип „Јозо” Мартинчевић (Вараждин, 12. март 1900 — Загреб, 22. октобар 1991) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е
|-
| 1944. || Лисински || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Вражији оток ТВ филм || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || „Смрт 2” (као Јосип Мартинчевић)
|-
| 1963. || Лицем у лице || Вук
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Кућепазитељ
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1900.
Умрли 1991.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Вараждинци